Weinhold ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Ferdinand Weinhold (1841–1917), deutscher Physiker und Chemiker
 Angela Weinhold (* 1955), deutsche Illustratorin
 Ashley Weinhold (* 1989), US-amerikanische Tennisspielerin
 August Weinhold (1892–1961), deutscher Politiker
 August Sigismund Weinhold (1738–1796), deutscher Stück- und Glockengießer in Dresden
 Ernst-Eberhard Weinhold (1920–2013), deutscher Mediziner
 Georg Weinhold (1934–2013), Weihbischof im Bistum Dresden-Meißen
 Hans-Joachim Weinhold (* 1929), deutscher Maschinenbauer und früherer Politiker
 Heinrich August Weinhold (1775–1808), deutscher Stück- und Glockengießer in Dresden
 Heinz Weinhold-Stünzi (1926–2004), Schweizer Betriebswirtschaftler
 Joachim Weinhold (1931–1962), deutsches Todesopfer an der innerdeutschen Grenze
 Johann Georg Weinhold (1813–1880), deutscher Lithograf
 Johann Gottfried Weinhold (1700–1776), deutscher Stück- und Glockengießer in Dresden
 Josef Weinhold (1906–1994), deutscher Ingenieur
 Jutta Weinhold (* 1947), deutsche Rocksängerin
 
 Karl August Weinhold (1782–1829), deutscher Mediziner
 Klaus-Peter Weinhold (* 1953), deutscher Volleyballspieler und evangelischer Theologe
 Kurt Weinhold (1896–1965), deutscher Maler der Neuen Sachlichkeit
 Max Weinhold (* 1982), deutscher Hockeyspieler
 Michael Weinhold (1662–1732), deutscher Stück- und Glockengießer in Danzig und Dresden
 Rudolf Weinhold (1925–2003), deutscher Volkskundler
 Siegfried A. Weinhold (* 1930), deutscher Sachverständiger und Autor
 Steffen Weinhold (* 1986), deutscher Handballspieler
 Werner Weinhold (* 1949), DDR-Flüchtling, der zwei Grenzsoldaten erschoss

Siehe auch:

 Otto Weinhold jr, ehem. sächsische Möbelfabrik